Джо́ффри Ду́глас Лу́пул (; род. 23 сентября 1983, Форт-Саскачеван, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, левый нападающий.

Игровая карьера 
В 2000—2003 годах играл в Западной хоккейной лиге за «Медисин-Хат Тайгерс». 

Выбран под 7-м номером на драфте НХЛ 2002 года командой «Анахайм Майти Дакс». С 2003 года выступал в НХЛ за «Анахайм», «Эдмонтон», «Филадельфию» и «Торонто». 

Участник матча молодых звёзд НХЛ 2004 года. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2003 года в составе канадской команды.

8 ноября 2012 года на время локаута подписал контракт с клубом «Автомобилист», выступающим в Континентальной хоккейной лиге. В составе российской команды провел 9 матчей, после чего вернулся в НХЛ.

Из-за многочисленных травм, в частности паховой грыжи, не играл с 6 февраля 2016 года, хотя 5-летний контракт с «Торонто» на $ 26,25 млн действовал до конца сезона 2017/18.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Матчи всех звёзд 

 Статистика приведена по данным сайта NHL.com и Чемпионат.com

Достижения

Командные 
Международные

Личные 
Юниорская карьера

Примечания 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»